Georges Simon peut faire référence à :
 Georges Simon (1818-1899), architecte français ;
 Georges Simon (1906-1982), sculpteur français.